Relax nr 8 to ósmy zeszyt komiksowy serii Relax. Na okładce tego zeszytu znajdują się cztery kadry z komisów umieszczonych w środku.

Zawartość 
 komiks 508, alarm!, scenariusz: Knab, rysunki Jerzy Wróblewski, strony 3-8. Historia oparta na autentycznych wydarzeniach, które rozegrały się na Górnym Śląsku 23 marca 1971. W kopalni "Rokitnica" w Zabrzu nastąpiło tąpniecie. Komiks opisuje akcję ratunkową, w wyniku której m.in. uratowano Alojzego Piontka, który spędził pod ziemia bez wody i żywności kilka dni.

 rubryka Szymona Kobylińskiego „Historia z uśmiechem”, strona 9

 cykl „Barwa i broń żołnierza polskiego" kontynuacja z poprzedniego zeszytu tematu kirasjerzy Księstwa Warszawskiego, strony 11-13

 trzecia część komiksu Akcja labirynt, scenariusz: Tibor Cs. Horváth, rysunki Ernö Zorád strony 14-19

 druga część komiksu Kajko i Kokosz – Zamach na Milusia, Janusz Christa, strony 20-22

 humorystyczna historyjka Szczęki narysowane przez Degotte’a nawiązujące do nakręconego dwa lata wcześniej słynnego filmu Stevena Spielberga, strony 23-24

 historia Tylko dla dorosłych autorstwa Janusza Christy, strony 26-27. Dzieje miłości księżnej Jadwigi i księcia Kubusia, którzy dożywają swoich lat w ubożuchnej chatce pod lasem.

 trzecia część komiksu Najdłuższa podróż, rysunki: Grzegorz Rosińskiego, scenariusz: Ryszard Siwanowicz i Andrzej Sawicki podpisani jako Rian Asars, strony 28-32

Bibliografia 
 

Polskie komiksy